Collishaw est un patronyme porté notamment par :

 Mat Collishaw (1966-), artiste britannique ;
 Raymond Collishaw (1893-1976), pilote canadien.